Феклісов Олександр Семенович (1914—2007) — радянський розвідник, полковник, кандидат історичних наук, Герой Російської Федерації
 Феклісов — селище, Теньгушевський район, Мордовія, Росія